Per Åslund, född 21 augusti 1986 i Kil i Värmlands län, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Färjestad BK i SHL. 

Åslund är den som spelat flest matcher i Färjestad BK:s historia. I januari 2022 noterades han för sin 679:e match.

Karriär
Åslund började sin karriär i moderklubben Kils AIK. År 2002 värvades Åslund till Färjestad BK:s ungdomsverksamhet. Säsongen 2005/2006 kombinerade Åslund spel med Skåre BK i division 1 och IFK Arboga i Hockeyallsvenskan.

Hösten 2006 debuterade Åslund i Färjestad BK:s A-lag. Åslund har sedan dess vunnit tre SM-guld med klubben, 2009, 2011 och 2022. Inför säsongen 2018/2019 hade han spelat totalt 536 SHL-matcher och svarat för 263 poäng (varav 121 mål).

Under sin andra säsong i Färjestad debuterade Åslund i Tre Kronor och han blev därmed Kils första bidrag till landslaget - någonsin. 

Den 23 mars 2015 skrev Åslund ett ettårskontrakt med den tyska DEL-klubben Kölner Haie. Han spelade endast en säsong i den tyska ligan, då han inför säsongen 2016/2017 skrev på ett tvåårskontrakt med Färjestad. Säsongen 2018/2019 spelade han endast 12 matcher i grundserien då han drabbades av hjärnskakning. Han blev friskförklarad och spelade samtliga matcher säsongen 2019/2020 och stod för sin poängbästa säsong i SHL, 41 poäng på 52 spelade matcher. 

Säsongen 2021/2022 var han med och vann sitt tredje SM-guld med Färjestad BK. Han noterades för flest poäng i slutspelet och tilldelades priset Stefan Liv Memorial Trophy, som slutspelets mest värdefulla spelare.

Referenser

Noter 

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Färjestads BK
Spelare i Skåre BK
Spelare i IFK Arboga
Spelare i Kölner Haie
Värmländska idrottare
Personer från Kil
Födda 1986
Levande personer
Män